Walk — второй сингл американской рок-группы Foo Fighters с их седьмого студийного альбома Wasting Light (2011). Песню написал Дейв Грол, спродюсировал Бутч Виг и летом 2011 года она возглавила несколько рок-чартов в США, Великобритании и Канаде. 12 февраля 2012 года в Лос-Анджелесе песня победила в двух номинациях премии Грэмми-2012: «Лучшая рок-песня» и «Лучшее исполнение рок-композиции».

История 
Релиз песни состоялся 6 июня 2011 года на рок-радио без выхода на физических носителях (без CD); проводилась только цифровая дистрибуция по интернету. Сингл с песней возглавил несколько рок-чартов в США, Великобритании и Канаде, включая US Alternative Songs (Billboard) и US Rock Songs (Billboard).

Музыкальное видео песни вышло 2 июня 2011 года. Режиссёром стал Sam Jones; клип создан под сильным влиянием американского фильма 1993 года С меня хватит (Falling Down). В 2011 году видеоклип выиграл премию MTV VMA в категории Best Rock Video на Церемонии MTV VMA 2011.

Награды

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Слова песни на MetroLyrics

Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Рок-песни
Песни Foo Fighters
Песни — лауреаты премии «Грэмми»
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Премия «Грэмми» за лучшую рок-песню
Песни, спродюсированные Бутчем Вигом
Песни, написанные Дэйвом Гролом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Rock Songs
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart